De Clercq es un apellido que puede hacer referencia a:

  Bart De Clercq, ciclista profesional;
  Willy De Clercq, es un abogado y político.